MCE — многозначное сокращение:

 Windows XP Media Center Edition — версия Windows XP, призванная служить основой домашнего центра развлечений, обычно называется Windows MCE
 LinuxMCE — свободная операционная система, позволяющая использовать персональный компьютер в качестве домашнего кинотеатра и создавать системы типа «умный дом»
 Machine Check Exception — Расширение архитектуры x86, позволяющее отслеживать критические ошибки оборудования.